У́лица Цеме́нтников — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Цементников — улица в Коломне.
 Улица Цементников — улица в Красноярске.
 Улица Цементников — улица в Липецке.